Kalev Ermits (ur. 19 września 1992 w Tartu) – estoński biathlonista.

Osiągnięcia

Zimowe Igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Bibliografia 
 

Estońscy biathloniści
Urodzeni w 1992
Estońscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Ludzie urodzeni w Tartu
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018